Schiavonetti oder Chiavonetti ist der Name von

 Elisabetta Pilotti-Schiavonetti (um 1680–1742), auch: Elisabeth Pilotta; italienische Sopranistin, eine der führenden Primadonnen in London ihrer Zeit
 Giovanni Schiavonetti († 1730), auch: Giovanni Chiavonetti; venetianischer Cellist, Dirigent, Hof- und Kammermusiker
 Luigi Schiavonetti (1765–1810), auch: Louis oder Lewis Schiavonetti, italienischer Kupferstecher und Reproduktionsstecher, lebte ab 1790 in London
 Niccoló Schiavonetti (1771–1813), auch: Nicola Schiavonetti; italienisch-britischer Kupferstecher